Waldhambach steht für:

 Waldhambach (Pfalz), Ortsgemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz
 Waldhambach (Bas-Rhin), französische Gemeinde im Kanton Drulingen im Unterelsass